Podgorje (russisch ) heißen folgende geographische Objekte:

 Podgorje Bednjansko, Ortsteil der Gemeinde Bednja in der Gespanschaft Varaždin, Kroatien 
 Podgorje Bistričko, Ortsteil der Gemeinde Marija Bistrica in der Gespanschaft Krapina-Zagorje, Kroatien
 Podgorje Bračevačko, Ortsteil der Gemeinde Drenje in der Gespanschaft Osijek-Baranja, Kroatien
 Podgorje Jamničko, Ortsteil der Gemeinde Pisarovina in der Gespanschaft Zagreb, Kroatien 
 Podgorje Krnjačko, Ortsteil der Gemeinde Krnjak in der Gespanschaft Karlovac, Kroatien
 Podgorje (Gvozd), Ortsteil der Gemeinde Gvozd, Kroatien
 Podgorje (Virovitica), Stadtteil von Virovitica, Kroatien
 Podgorje (Orebić), Ortsteil der Gemeinde Orebić, Kroatien
 Podgorje (Kaptol), Ortsteil der Gemeinde Kaptol, Kroatien

 Podgorje (Archangelsk, Lomonossowskoje), Dorf in der Landgemeinde Lomonossowskoje selskoje posselenije, Oblast Archangelsk, Cholmogorski rajon, Russland
 Podgorje (Archangelsk, Matigorskoje), Dorf in der Landgemeinde Matigorskoje selskoje posselenije, Oblast Archangelsk, Cholmogorski rajon, Russland
 Podgorje (Komi), Dorf in der Republik Komi, Russland
 Podgorje (Leningrad), ländliche Siedlung in der Oblast Leningrad, Russland (früher finnisch Parkkila)
 Podgorje (Nowgorod, Batezki), Dorf im Batezki rajon, Oblast Nowgorod, Russland
 Podgorje (Nowgorod, Demjanski), Dorf im Demjanski rajon, Oblast Nowgorod, Russland
 Podgorje (Nowgorod, Malowischerski), Dorf im Malowischerski rajon, Oblast Nowgorod, Russland
 Podgorje (Pskow, Opotschezki), Dorf im Opotschezki rajon, Oblast Nowgorod, Russland
 Podgorje (Pskow, Petschorski, Kruppskaja), Dorf in der Landgemeinde Kruppskaja wolost, Petschorski rajon, Oblast Pskow, Russland
 Podgorje (Pskow, Petschorski, Lawrowskaja), Dorf in der Landgemeinde Lawrowskaja wolost, Petschorski rajon, Oblast Pskow, Russland
 Podgorje (Pskow, Porchowski), Dorf im Porchowski rajon, Oblast Pskow, Russland
 Podgorje (Pskow, Pskowski), Dorf im Pskowski rajon, Oblast Pskow, Russland
 Podgorje (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan, Russland
 Podgorje (Twer, Ostaschkowski), Dorf im Ostaschkowski rajon, Oblast Twer, Russland
 Podgorje (Twer, Sandowski), im Dorf Sandowski rajon, Oblast Twer, Russland
 Podgorje (Wologda, Beloserski), Dorf im Beloserski rajon, Oblast Wologda, Russland
 Podgorje (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki), Dorf im Kitschmengsko-Gorodezki rajon, Oblast Wologda, Russland
 Podgorje (Wologda, Nikolski), Dorf im Nikolski rajon, Oblast Wologda, Russland
 Podgorje (Wologda, Scheksninski), Dorf im Scheksninski rajon, Oblast Wologda, Russland
 Podgorje (Wologda, Ust-Kubinski), Dorf im Ust-Kubinski rajon, Oblast Wologda, Russland
 Podgorje (Wologda, Welikoustjugski), Dorf im Welikoustjugski rajon, Oblast Wologda, Russland
 Podgorje (Wologda, Wologodski), Dorf im Wologodski rajon, Oblast Wologda, Russland
 Podgorje (Woronesch), Weiler in der Oblast Woronesch, Russland

 Podgorje (Apače), Ortsteil der Gemeinde Apače, Slowenien
 Podgorje (Kamnik), Ortsteil der Gemeinde Kamnik, Slowenien
 Podgorje (Koper), Ortsteil der Gemeinde Koper, Slowenien
 Podgorje (Slovenj Gradec), Ortsteil der Gemeinde Slovenj Gradec, Slowenien
 Podgorje (Velenje), Ortsteil der Gemeinde Velenje, Slowenien
 Podgorje ob Sevnični, Ortsteil der Gemeinde Sevnica, Slowenien
 Podgorje pod Čerinom, Ortsteil der Gemeinde Vojnik, Slowenien
 Podgorje pri Letušu, Ortsteil der Gemeinde Braslovče, Slowenien
 Podgorje pri Pišecah, Ortsteil der Gemeinde Brežice, Slowenien

Siehe auch: 
 Pidhirja